Мондья́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Булонь-сюр-Жес. Округ коммуны — Сен-Годенс.

Код INSEE коммуны — 31350.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 640 км к югу от Парижа, в 70 км к юго-западу от Тулузы.

На западе коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 91 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 57 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 36 были экономически активными, 21 — неактивными (показатель активности — 63,2 %, в 1999 году было 68,0 %). Из 36 активных жителей работали 34 человека (20 мужчин и 14 женщин), безработных было 2 (1 мужчина и 1 женщина). Среди 21 неактивных 2 человека были учениками или студентами, 13 — пенсионерами, 6 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна